

Geografia
Repubblica Ceca
 Jaroslav – comune del distretto di Pardubice (Pardubice)
 Jaroslav – località del comune di Javornice, nel distretto di Rychnov nad Kněžnou (Hradec Králové)

 Polonia 
 Jarosław – città del distretto di Jarosław nel voivodato della Precarpazia
 Jarosław – comune rurale del distretto di Jarosław, nel voivodato della Precarpazia

 Russia
 Jaroslavl' –  città capoluogo dell'omonima oblast'

Onomastica
 Jaroslav – forma ceca, russa e slovacca del nome proprio di persona polacco Jarosław

Persone
 Jaroslav I – sovrano della Rus' di Kiev 
 Jaroslav II – Principe di Novgorod, Kiev e Vladimir 
 Jaroslav III – Principe di Tver' e Gran Principe di Vladimir